Lajeado ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Lajeado (Rio Grande do Sul), Bundesstaat Rio Grande do Sul
 Lajeado (Tocantins), Bundesstaat Tocantins 
 Lajeado do Bugre, Bundesstaat Rio Grande do Sul
 Lajeado Grande, Bundesstaat Santa Catarina
 Lajeado Novo, Bundesstaat Maranhão